Desa Darungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Darungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,78, long 112,16), Jawa Timur, 
 Desa Darungan (administrativ by i Indonesien, lat -8,16, long 112,18), Jawa Timur, 
 Desa Darungan (administrativ by i Indonesien, lat -8,08, long 113,54), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar